

Codici 
 KPM – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Kompiam (Papua Nuova Guinea)

Musica 
 KPM Music – etichetta discografica britannica